La  stagione 1989 della International Formula 3000 fu disputata su 10 gare. Vi presero parte 20 differenti team, 45 differenti piloti, 4 differenti telaisti e 3 differenti fornitori di motore.

Risultati e classifiche

Risultati

Note:

In Gara 1 fu JJ Lehto a ottenere il giro più veloce, ma venne successivamente squalificato.

Classifica Piloti

Nota:

Jean Alesi vince il campionato per un più alto numero di primi posti.

Risultati completi

R=ritirato NS=non parte NQ=non qualificato DIS(1)=suqlificato dopo essere giunto primo

 05
International